Ехоїзм () — протилежністю нарцисизму. Стан, коли людина ніколи або рідко відчувають себе самостійною, зосереджена на инших коштом власних потреб і може навіть відчувати депресію чи тривогу. У той час, як егоїзм/нарцисизм стосуються динаміки влади та підлеглості/владності, Педерсон стверджує, що альтруїзм/ехоїзм стосуються динаміки  та прив'язаності/байдужості.

У Педерсона є два типи ехоїстів: «суб'єктний альтруїст» і «об'єктний альтруїст»; перший стурбований приналежністю інших і любов'ю до них; другий стурбований своєю власною приналежністю та любов'ю. «Суб'єктна альтруїстка» має наступні ознаки: соромливість, любов до людей або догоджання людям, жертва своїми бажаннями в замін на допомогу иншим, заохочення сторонніх стати близькими, або бути покірним помічником стороннього. «Об'єктна альтруїстика»: компанійність, "людина людей", намагання здаватись цікавим, що ґрунтується на бажанні вписатися, тобто не бути стороннім/аутсайдером, або ґрунтується на бажанні бути унікальним як близький/інсайдер. Обидва типи ехоїзму демонструють проблеми з підпорядкуванням, проблемами з відмовою та уникненням конфлікту.

Історія 
Термін, назва якого походить від німфи Ехо з грецьких міфів; коханка Нарциса, проклята повторити останні слова, які вона чує. Термін був введений психоаналітиком Діном Девісом.

Фрейд протиставляв природний розвиток активно-егоїстичних і пасивно-альтруїстичних тенденцій в особистості, як нарцисизм у першому, та як ехоїзмом у другому (за назвою Тревора Педерсона).

Коли егоїстична особа може відмовлятись любити, у випадку нарцисизму; то альтруїстична особа може відмовлятися від змагання або своєю «волі», у випадку ехоїзму. Індивід спочатку має неамбівалентні стосунки злиття з авторитетними або любовними фігурами, які характеризуються егоїстичними або альтруїстичними потягами. По-друге, індивід може відійти від авторитетів чи любовних фігур, що призводить до повторень амбівалентних, нарцистичних чи ехоїстичних відносин. У третій частині індивід стає мертвою чи відсутньою батьківською фігурою, яка ніколи не повертає любов до дитини яка через це набуває рис ехоїста, або перебуває для дитини самопроголошеною "ідеальною", "грандіозною батьківською фігурою" як нарцис.

Див. також 

 Нарцисизм
 Нарцисичний розлад особистості
 Нарцисичні батьки

Примітки

Посилання 
 The Echo Society (UK) — група підтримки, створена для допомоги жертвам нарцисичного насильства.
 Malkin, Craig, Rethinking Narcissism: The Bad-and Surprising Good-About Feeling Special (Harper Wave, 2015) isbn 978-0062348104
 Pederson, Trevor, The Economics of Libido: Psychic Bisexuality, the Superego, and the Centrality of the Oedipus Complex (Karnac, 2015)

Темна тріада
Людська поведінка
Нарцисизм
Психоаналіз
Психопатія
Самість